Сезон 2000/2001 стал для Ливерпуля 109-м в истории клуба и 39-м подряд в Высшем дивизионе. Этот сезон клуб провел еще лучше, чем предыдущий. Чемпионат выиграть не удалось, клуб занял лишь 3-е место, но выиграл во всех кубковых соревнованиях.

Состав команды 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#B22222" align="left" |
|----- bgcolor="#DFEDFD"

Трансферы

Пришли в клуб

Лето 

Убытки:12.000.000

Зима 

Убытки:5.500.000

Ушли из клуба

Лето 

Прибыль:10.300.000

Зима 

Прибыль:2.600.000

Общие убытки:17.500.000

Общая прибыль:12.900.000

Разница:4.600.000

Соревнования

Премьер-лига

Результаты турнира

Турнирная таблица

Кубок Англии

3-й раунд

4-й раунд

5-й раунд

6-й раунд

1/2 финала

финал

Кубок лиги

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Кубок УЕФА

1-й раунд

2-й раунд

3-й раунд

1/8 финала

1/4 финала

1/2 финала

финал

Статистика

Игры и голы 

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Вратари

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Защитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Полузащитники

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Нападающие

|-
! colspan="16" style="background:#dcdcdc; text-align:center;"| Покинули клуб в течение сезона

|}

Бомбардиры

Ссылки 

2000
Сезоны футбольных клубов 2000/2001